DanskeLinks er et Dansk Linkkatalog lavet for at samle de familievenlige danske hjemmesider ét sted. Websiden har eksisteret siden 2005.

Det er gratis for samtlige danske websteder at tilmelde sig, og alle tilmeldinger bliver gennemgået af en frivillig redaktør for at sikre at websiderne ikke indeholder ulovligt eller stødende materiale.

Generelt accepteres alle sider, dog vil følgende ikke kunne opnå adgang til indekset:
 Casino / Poker-relateret
 Spam / spyware-indhold
 Erotisk indhold
 Gratis hostede domæner

Eksterne henvisninger 
Danskelinks.dk – Selve indekset.

Links